Michael Gibbs peut correspondre à :

 Michael Gibbs, (1870-1943) juriste et homme politique canadien ;
 Michael Gibbs (né en 1937), compositeur et musicien de jazz.